Стефан Грифф (; род. 24 декабря 1989 года, Кейптаун) — южноафриканский регбист, игрок второй линии клуба «ВВА-Подмосковье».

Биография 
Грифф представлял Восточную провинцию в 2007 году на Неделе Академий до 18 лет, а затем переехал в Кейптаун, чтобы присоединиться к Западной провинции . Он играл за сборную Западной провинции U-19 в 2008 году и за сборную Западной провинции U-21 в 2009 и 2010 годах. Также Стефан выступал за университетскую команду.

Дебютировал на взрослом уровне в 2010 году в рамках «Водаком кап». Всего за два года провел 6 матчей. В 2012 году перешел в «Голден Лайонз», где немедленно был введен в состав «Лайонз», выступавших в Супер Регби. Дебютировал во втором туре против Харрикейнз. Всего сделал 5 появлений на поле, но получив перелом ноги досрочно завершил сезон. В сезоне 2013 он не смог толком влиться в состав и ушел в аренду в «Леопардс». В 2014 году перешел в «Грикуас». В 2016 году перешел в стан «Пумас». В этих командах Стефан был стабильным игроком основного состава. С сезона 2017 года стал выступать за «Саутерн Кингз» в соревновании Про14. В Про14 игрок сыграл 32 игры, 24 из которых начинал в старте и отметился одной попыткой. В январе 2020 года переходит в казанскую «Стрелу».

Примечания

Ссылки 
 

Регбисты ЮАР
Игроки РК «Уэстерн Провинс»
Игроки РК «Голден Лайонз»
Игроки РК «Леопардс»
Игроки РК «Грикуас»
Игроки РК «Пумас»
Игроки РК «Лайонз»
Игроки РК «Саутерн Кингз»
Игроки РК «Стрела»
Игроки РК «ВВА-Подмосковье»